Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар 2021 проводился с 27 по 31 января 2021 года в городе Биль.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда Solothurn Regio (Бриар Хюрлиман / Янник Шваллер; пара стала чемпионами Швейцарии впервые), победившая в финале команду Aarau (Алина Пец / Свен Михель). Бронзовые медали завоевала команда Genève 2 (Сильвана Тиринзони / Бенуа Шварц).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд выше располагается команда-победитель в личной встрече, у трёх или более команд — по результатам встреч между этими командами. Три лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по «неполной» олимпийской системе: команды, занявшие 2-е и 3-е место, играют в полуфинале, победитель выходит вместе с занявшей в группе 1-е место командой в серию финалов «до двух побед», то есть максимум может быть сыграно три матча.

Все матчи проводились в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+1).

Составы команд

Групповой этап 

 команда, выходящая в финал плей-офф
 команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал. 30 января, 9:00

Финал 1. 30 января, 14:00

Финал 2. 30 января, 19:00

Поскольку в первых двух матчах финальной серии победила команда «Solothurn Regio», то третий матч не проводился за ненадобностью.

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Aufgebot_de.pdf (Регламент и информация о чемпионате)
 Видео: 
 
 
 
 Плейлист «Schweizermeisterschaft MD 2021» на YouTube (17 видео)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин 2021

Спорт в Швейцарии в 2021 году
Чемпионаты Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
Январь 2021 года
Спорт в Биле